En autoritet er en magt(person eller instans), hvis funktion hviler på evnen til at udøve denne magt.

Tendensen til at adlyde en autoritet virker nærmest integreret i samfundet: Milgram-eksperimentet viste at over 60% af udvalgte amerikanere udviste villighed til at torturere en person, betinget at de fik en ordre fra en passende autoritet.

Se også
 Øvrighed
 Myndighed (institution)
 Offentlighed
 Stanford-fængselseksperimentet

Politisk filosofi
Socialpsykologi